Schaukal ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wolfgang Schaukal (1900–1981), österreichischer Maler und Volksbildner
 Lotte von Schaukal (1908–1993), österreichische Übersetzerin und Herausgeberin
 Richard von Schaukal (1874–1942), österreichischer Dichter